Die 1. Liga 1986/87 war die 53. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 2. August 1986 und endete am 24. Juni 1987.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen direkt ab, die Teams auf den Plätzen 11 bis 14 spielten zwei zusätzliche Absteiger aus.

Die Mannschaft, die mit drei Toren Unterschied oder höher gewann, bekam einen Extrapunkt, während dem unterlegenen Team ein Punkt abgezogen wurde.

Vereine

Abschlusstabelle 

S: Siege gesamt (3 = davon Siege mit mindestens drei Toren Differenz) – N: Niederlagen gesamt (3 = davon Niederlagen mit mindestens drei Toren Differenz)
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Relegation 
Die Spiele fanden am 28. Juni und 1. Juli 1987 statt.

|}

Weblinks 
 Saison 1986/87 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1986
Fußballsaison 1986/87